Simple Service Discovery Protocol (SSDP) – protokół stworzony przez firmę Microsoft i Hewlett-Packard. Służy on do wykrywania urządzeń UPnP. SSDP używa portu 1900.

Protokoły sieciowe